Miejscowości w USA:
 Jacksboro – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Campbell
 Jacksboro – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Jack